A Equipe Austríaca de Copa Davis representa a Áustria na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis Austria.

Time atual

Equipe de 2013:
 Jürgen Melzer
 Julian Knowle
 Andreas Haider-Maurer
 Oliver Marach

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe austríaca)

Austria